Zkratka (značka) ACFM může znamenat: 
 Poradní výbor pro řízení rybolovu – Anglicky Advisory Committee on Fishery Management.
 PostScriptový font společnosti Adobe Systems – Anglicky Adobe Composite Font Metrics.